

Animali
Cyanolimnas cerverai – chiamato anche "rallo di Zapata"

Famiglie
Zapata – famiglia gentilizia sarda di origini spagnole.

Film
Viva Zapata! – film del 1952 ispirato al rivoluzionario e guerrigliero messicano Emiliano Zapata

Geografia
Contea di Zapata – contea del Texas
Zapata – capoluogo della contea di Zapata
Ciénaga de Zapata – comune di Cuba
Penisola di Zapata
Zapata – distretto del Dipartimento di Tupungato nella provincia di Mendoza in Argentina

Monumenti
Palazzo del Cardinale Zapata – palazzo fatto erigere da Antonio Zapata a Napoli
Museo Casa Zapata – dimora storica di Barumini (Sardegna).

Persone 
Alexis Zapata – calciatore colombiano
Angie Zapata – transessuale statunitense
Antonio Zapata y Cisneros – cardinale e Viceré a Napoli
Carmen Zapata – attrice statunitense
Cristián Zapata – calciatore colombiano
Duván Zapata – calciatore colombiano
Eduardo Aguero Zapata – compositore e musicista argentino
Emiliano Zapata – rivoluzionario e guerrigliero messicano
Francisco Zapata – ex cestista spagnolo
Gustavo Zapata – ex calciatore argentino
Josefa Zapata – ex schermitrice messicana
Luis Ramírez Zapata – calciatore salvadoregno
Martín Zapata – calciatore colombiano
Orlando Zapata Tamayo – attivista dissidente cubano
Róbinson Zapata – calciatore colombiano
Víctor Zapata – calciatore argentino